Александр Шепелев:
 Шепелев, Александр Александрович (1841—1887) — генерал-майор, военный историк.
 Шепелев, Александр Александрович (род. 1970) — украинский политик.
 Шепелев, Александр Иванович (1814—1872) — генерал от инфантерии.
 Шепелев, Александр Дмитриевич — Георгиевский кавалер (№ 1184 (614); 1 января 1795 прапорщиком).
 Шепелев, Александр Дмитриевич (1829 — после 1903) — генерал от артиллерии с 06.04.1903.